Gorgy peut faire référence à : 
 Jean-Claude Gorgy (1753-1795), romancier et auteur dramatique français.
 Maurice Gorgy (né en 1942), horloger et fondateur de Gorgy Timing.
 Gorgy Timing, entreprise française.